Ackland-Snow est un patronyme porté notamment par :
 Amanda Ackland-Snow (1963-2007), directrice artistique britannique, fille de Brian ;
 Andrew Ackland-Snow (né en 1961), directeur artistique britannique, fils de Brian ;
 Brian Ackland-Snow (1940-2013), directeur artistique britannique ;
 Dominic Ackland-Snow, charpentier et responsable de constructions pour le cinéma ;
 Terry Ackland-Snow (né en 1943), directeur artistique britannique ;
 Vivien Ackland-Snow, chef de plateau pour la télévision.